Fagor, equip ciclista espanyol de 1966 a 1969
 Fagor, equip ciclista francès de 1985 a 1989